Punto d'origine – punto in cui si incrociano gli assi del piano cartesiano
 Punto di origine (Point of Origin) – romanzo di Patricia Cornwell del 1998
 Punto d'origine (Point of Origin) – film del 2002 diretto da Newton Thomas Sigel